Keane steht für:

 Keane, britische Rockband
 Keane (Film), US-amerikanischer Spielfilm (2004)

Keane ist der ursprünglich irische Familienname folgender Personen:
 Bil Keane (1922–2011), US-amerikanischer Cartoonist
 Cieron Keane (* 1996), irischer Fußballspieler 
 Colm Keane (1951–2022), irischer Journalist und Schriftsteller
 Donald Keane (1930–2016), australischer Geher
 Glen Keane (* 1954), US-amerikanischer Trickfilmzeichner
 Hannah Keane (* 1993), US-amerikanische Fußballspielerin
 Helen Keane (1923–1996), US-amerikanische Musikproduzentin und Künstleragentin
 James Keane (1856–1929), US-amerikanischer römisch-katholischer Geistlicher, Erzbischof von Dubuque

 Keesha Keane (* 1995), palauische Schwimmerin
 Keith Keane (* 1986), irisch-englischer Fußballspieler 
 Margaret Keane (1927–2022), US-amerikanische Malerin
 Martin Keane (* 1969), kanadischer Basketballspieler
 Michael Keane (* 1993), englischer Fußballspieler
 Michael Keane (Mathematiker) (* 1940), US-amerikanischer Mathematiker
 Mike Keane (* 1967), kanadischer Eishockeyspieler
 Molly Keane (1904–1996), irische Schriftstellerin
 Moss Keane (1948–2010), irischer Rugbyspieler
 Robbie Keane (* 1980), irischer Fußballspieler
 Ronan Keane (* 1932), irischer Richter
 Roy Keane (* 1971), irischer Fußballspieler
 Sara Keane (* 1992), US-amerikanische Fußballspielerin
 Seán Keane (* 1946), irischer Geigenspieler
 Shake Keane (1927–1997), vincentischer Jazzmusiker, Dichter und Minister
 Terry Keane (1939–2008), irische Journalistin und Autorin
 Will Keane (* 1993), englischer Fußballspieler

Siehe auch:

 Kean
 Keene
 Kien